Wilhelm Valentiner ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Valentiner (Mediziner) (1830–1893), deutscher Arzt und Balneologe 
 Wilhelm B. Valentiner († 1706), Eckernförder Bürgermeister
 Wilhelm Heinrich Valentiner (1806–1856), deutscher Arzt, Stadtphysicus in Kiel
 Wilhelm Reinhold Valentiner (1880–1958), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Karl Wilhelm Valentiner (1845–1931), deutscher Astronom